Ivànovski (Ozinki), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Ivànovski (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia